Aszur-resza-iszi – imię dwóch władców Asyrii:
 Aszur-resza-iszi I
 Aszur-resza-iszi II